Principál může být:

 majitel kočovného divadla, cirkusu nebo jiného zájezdového zábavního souboru
 zastaralý výraz pro majitele podniku – synonymum pro slova zaměstnavatel, představený, šéf
 jeden ze čtyř základních typů varhanních rejstříků

Externí odkazy